U 7, U7
Niemcy:
 U 7 – linia metra w Berlinie
 U 7 – linia metra w Monachium

Zobacz też:
 U-7